Slonimsky oder Slonimski ist ein russischer, weißrussischer, polnischer und jüdischer Familienname. Er bedeutet: „Jemand aus der Stadt Slonim“. Neben der westeuropäischen Schreibweise Slonimsky gibt es die polnische Schreibweise Słonimski und die russische Слонимский.

Slonimsky ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoni Słonimski (1895–1976), polnischer Schriftsteller
 Chajim Slonimski (1810–1904), polnischer hebräischer wissenschaftlicher Schriftsteller und Journalist (russ.: Sinowi Jakowlewitsch Slonimski)
 Ludvig Slonimsky (1850–1918), russischer Wirtschaftswissenschaftler
 Michail Leonidowitsch Slonimski (1897–1972), russischer Schriftsteller
 Nicolas Slonimsky (1894–1995), russisch-amerikanischer Komponist
 Piotr Słonimski (1893–1944), polnisch-französischer Genetiker
 Piotr Slonimski (1922–2009), französischer Molekularbiologe und Genetiker
 Sergei Slonimski (1932–2020), russischer Komponist und Sohn von Michail Slonimsky

Siehe auch: 
 Ahnentafel auf Słonimski in der polnischen wikipedia
 Slominski